Sinnhuber ist der Familienname von:

 Björn Sinnhuber (* 1968), deutscher Leichtathlet
 Dieter Sinnhuber, deutscher Fernsehjournalist
 Edmund I. Sinnhuber (1631–1702), von 1673 bis 1702 Abt des Stiftes St. Peter in Salzburg 
 Franz Sinnhuber (1869–1928), deutscher Arzt und Sanitätsoffizier
 Hermann Sinnhuber (1878–1961), deutscher Ingenieur, Manager der deutschen Elektroindustrie und Pionier der drahtlosen Telegraphie
 Johann Sinnhuber (1887–1979), deutscher Offizier, zuletzt General der Artillerie im Zweiten Weltkrieg
 Karl Sinnhuber (1919–2010), österreichischer Geograph

Siehe auch:
 Sinhuber